Jan Neruda (1834-1891), scrittore, poeta e giornalista ceco.
Jan Chryzostomus Neruda (1705-1763), violinista e direttore di coro ceco. 
Johann Baptist Georg Neruda (1711-1776), compositore e violinista ceco.
Ludwig Norman Neruda (1864-1898), alpinista inglese.
Pablo Neruda (1904-1973), poeta cileno vincitore del Premio Nobel nel 1971.
Wilma Neruda (1838-1911), violinista ceca.

Altro 
Neruda, film del 2016 diretto da Pablo Larraín
1875 Neruda, asteroide della fascia principale. 
Il postino di Neruda, titolo di un romanzo di Antonio Skármeta del 1986.